Variola – denominazione in lingua latina del vaiolo
Variola – genere di pesci d'acqua salata.